Autocesta A2, autocesta u Hrvatskoj
Autocesta A2 (Grčka), autocesta u Grčkoj
Autocesta A2 (Slovenija), autocesta u Sloveniji
Süd Autobahn, autocesta u Austriji